CT Paraíba es el nombre de los siguientes buques de guerra, ambos con el número D-28:
 CT Paraíba (1959), destructor de la clase Fletcher (USS Bennett).
 CT Paraíba (1989), fragata de la clase García (USS Davidson).

Paraíba